Rătești se poate referi la:

Rătești, Argeș
Rătești, Buzău
Rătești, Satu Mare
 Rățești, Dâmbovița, sat în județul Dâmbovița, Muntenia, România

 Mănăstirea Rătești, o mănăstire ortodoxă din România
 Mănăstirea Rătești, Buzău, sat în județul Buzău, Muntenia, România